Хасанби́ Эдуа́рдович Биджи́ев (род. 19 мая 1966, Нальчик) — советский и российский футболист, российский футбольный тренер, действующий наставник нальчикского «Спартака». Мастер спорта СССР (1990). Серебряный призёр чемпионата России 1995 года, Финалист розыгрыша Кубка СССР 1989/90. Обладатель Кубка России 1995/96 и 1996/97 годов в составе московского «Локомотива».

Наиболее известен по своим выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого он дважды становился бронзовым призёром чемпионата России в 1994 и 1998 годах и серебряным призёром в 1995 году, а также участвовал в финале Кубка страны в 1990 году.

Клубная карьера 
Воспитанником СДЮШОР «Эльбрус» города Нальчика (тренеры — Анатолий Афанасьевич Алдышев и Владимир Георгиевич Беляев). Карьеру игрока начал в 1983 году в местной команде Второй союзной лиги «Спартак». Спустя два сезона пополнил ряды ростовского СКА. За три года, проведённых в команде, 88 раз выходил на поле в высшей лиге.

В 1988 году провёл пятнадцать встреч в составе московских армейцев. С 1989 по 1998 год на протяжении десяти лет выступал за московский «Локомотив», с кратковременным перерывом, когда играл в чемпионате Израиля сначала за «Хапоэль» из Петах-Тиквы, а затем за «Хапоэль» Тель-Авив. Вместе с «Локомотивом» становился серебряным призёром в 1995 году и дважды бронзовым призёром чемпионата России в 1994 и 1998 годах, участвовал в финале Кубка СССР в 1990. Обладатель Кубка России 1995/96 и 1996/97 годов.

Провёл три встречи в рамках розыгрыша Кубка обладателей кубков 1997/98, в которых пропустил один гол.

Тренерская карьера 
С 2000 по декабрь 2006 года работал техническим директором «Локомотива», но после ухода с поста президента клуба Валерия Филатова Биджиев также покинул свой пост. В 2007 году был назначен спортивным директором пермского «Амкара». В конце 2008 после окончания контракта вернулся в Москву по семейным обстоятельствам.

12 декабря 2010 года окончил 240-часовое обучение и получил тренерскую лицензию категории Pro. С декабря 2010 по июнь 2011 был ассистентом Владимира Эштрекова в нальчикском «Спартаке». После отставки Эштрекова с поста главного тренера покинул команду.

В сентябре 2011 года стал ассистентом Миодрага Божовича в пермском «Амкаре», и по окончании сезона 2011/12 покинул клуб.

В июне 2012 года Биджиев был назначен спортивным директором махачкалинского «Анжи». В июне 2013 года вошёл в тренерский штаб Гуса Хиддинка, совмещая работу спортивного директора и помощника главного тренера «Анжи».

24 января 2014 года был назначен главным тренером «Спартака-Нальчик». Под его руководством коллектив занял 10-е место в ФНЛ. Однако по финансовым причинам команда стала выступать в ПФЛ. В сезоне 2015/16 «Спартак-Нальчик» под руководством Биджиева занял первое место в южной зоне и вернулся в ФНЛ, но по итогам сезона 2016/17 вылетел обратно в ПФЛ.

В сентябре 2017 года покинул «Спартак-Нальчик» и перешёл в курский «Авангард». 31 мая 2018 года покинул «Авангард».

6 июля 2021 года приказом главы Минспорта КБР был вновь назначен главным тренером нальчикского «Спартака», сменив ранее уволенного Ашамаза Шакова.

Вне футбола 
Окончил экономический факультет Кабардино-Балкарского государственного университета, в период с 1998 по 2000 года работал в счётной палате Российской Федерации.

Статистика

Клубная 

Примечание: знаком * отмечены ячейки, данные в которых, возможно, неполные в связи с отсутствием протоколов первенства СССР 1983, а также протоколов первенства второй лиги России 1992 годов.<br
>Источники: , cska-games.ru, hpt.co.il, sportbox.ru, footballfacts.ru.

Тренерская 

Источник: sportbox.ru

Достижения

Игрока 
 «Локомотив» (Москва)
 Серебряный призёр чемпионата России: 1995.
 Бронзовый призёр чемпионата России (2): 1994, 1998.
 Финалист Кубка СССР: 1989/90.
 Обладатель Кубка России (2): 1995/96, 1996/97.
 Финалист Кубка России 1997/98.

Тренера 
 «Авангард» (Курск)
 Финалист Кубка России: 2017/18.

 «Спартак-Нальчик»
 Победитель южной зоны ПФЛ: 2015/16
 Тренер года в южной зоне ПФЛ: 2015/16

Литература

Ссылки 
 Статьи и биографические справки
 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Локомотив-д» Москва
Игроки ФК «Хапоэль» Петах-Тиква
Игроки ФК «Хапоэль» Тель-Авив
Футбольные функционеры России
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Спартак-Нальчик»
Тренеры ФК «Авангард» Курск
Тренеры ФК «Ротор»
Выпускники Кабардино-Балкарского государственного университета
Почётные железнодорожники